Jean-Philippe Gatien (* 16. Oktober 1968 in Alès) ist ein ehemaliger französischer Tischtennisspieler und war in den 1990er Jahren einer der besten Spieler der Welt. Er wurde 1993 durch einen Endspielsieg über Jean-Michel Saive Weltmeister.

Jugend 
Jean-Philippe Gatiens Karriere wurde gefördert von seinem Vater René († 2000 im Alter von 66 Jahren), der selbst Tischtennis spielte und Präsident der französischen Liga war. Ab 1981 besuchte Jean-Philippe Gatien das Staatliche Sportinstitut (Institut National du Sport) in Paris, das er mit dem Wirtschaftsabitur abschloss.

Als Jugendlicher wurde er mit der französischen Mannschaft 1985 und 1986 Vizeeuropameister. Von 1988 bis 2002 gewann er 13-mal die Landesmeisterschaft im Einzel, achtmal im Doppel und zweimal im Mixed. 1988 siegte er mit seinem Verein Levallois UTT im europäischen Nancy-Evans-Cup.

Erwachsener 
Er war 1992 Olympiazweiter im Herreneinzel (als Weltranglistenerster an Nummer 1 gesetzt) und 2000 Dritter im Doppel. Im Jahre 1993 wurde er Weltmeister im Herreneinzel, 1997 gewann er das europäische Ranglistenturnier Europe TOP-12.
Herren-Team: WM: 3. Platz (1995), 2. Platz (1997), Europameister 1994 und 1998 sowie 1990 im Mixed (mit Wang Xiaoming).

Jean-Philippe Gatien hat seine sportliche Karriere am 15. Mai 2004 aufgrund zahlreicher Verletzungen beendet.

Privat 
Jean-Philippe Gatien hat noch einen fünf Jahre älteren Bruder. Seit dem 6. August 1994 ist er mit Nathalie verheiratet.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends, ISBN 2-940312-00-1, Seite 349–352; The Gallic Mr. Handsome
 Christophe Wyrzykowski: Frankreichs neuer Star spielt Tischtennis in vollendeter Ästhetik: Jean-Philippe Gatien, Übersetzung: Heide Goetze, Zeitschrift DTS, 1989/9 S. 40–42
 Rahul Nelson: Die Könner – Jean-Philippe Gatien, Zeitschrift DTS, 1992/11 S. 36–38
 Manfred Schillings: Der neue Weltmeister hat aus Niederlagen gelernt – Mit freiem Kopf zum Titel, Zeitschrift DTS, 1993/6 S. 40
 Christophe Wyrzykowski: Jean-Philippe Gatien, Übersetzung: Heide Goetze, Zeitschrift DTS, 1995/1 S. 41–44

Weblinks 
 Eintrag in französischer Datenbank (abgerufen am 17. September 2012)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Frankreich)
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Mittelmeerspielesieger (Tischtennis)
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1987
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1991
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1993
Weltmeister (Tischtennis)
Geboren 1968
Franzose
Mann